Wareham Town (ONS-code E04003486) is een civil parish in het bestuurlijke gebied Purbeck, in het Engelse graafschap Dorset met 5496 inwoners. Wareham Town bestaat uit het zuidelijk deel van de stad Wareham.

Civil parish in Dorset